Liga Narodów CONCACAF 2022/23 – druga edycja rozgrywek Ligi Narodów CONCACAF, która będzie odbywać się od czerwca 2022 do czerwca 2023. Wezmą w niej udział męskie reprezentacje seniorskie wszystkich 41 federacji krajowych zrzeszonych w CONCACAF.

Zasady 
Początkowo zasady turnieju miały wyglądać identycznie jak w pierwszej edycji Ligi Narodów. W lutym 2023 CONCACAF opublikował nowy format rozgrywek. Wejdzie on w życie od sezonu 2024/2025. Zmieniona zostanie liczba uczestników w poszczególnych dywizjach (po 16 drużyn w dywizji A i B oraz 9 w dywizji C), przez co w obecnej edycji żadna drużyny nie spadnie do niższej dywizji. Zwycięzcy grup dywizji B i C awansują odpowiednio do dywizji A i B. Zespoły z pierwszego miejsca w grupach dywizji A zagrają w turnieju finałowym, który wyłoni zwycięzcę Ligi Narodów 2022/23.

Liga Narodów ma również wpływ na awans na Złoty Puchar CONCACAF 2023. W dywizji A zespoły z pierwszego i drugiego miejsca w sowich grupach uzyskują automatyczny awans. Ostatnie drużyny w tabeli zagrają o niego w rundzie eliminacyjnej. W dywizji B bezpośrednio awansują zwycięzcy grup. Zespoły z drugich miejsc kwalifikują się do eliminacjach. W dywizji C zespoły z pierwszych miejsc w grupach awansują do rundy eliminacyjnej.

Drużyny uczestniczące i ich podział

Dywizja A

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Dywizja B

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Dywizja C

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Strzelcy

Dywizja A 
4 gole

  Jesús Ferreira
2 gole
  Junior Flemmings
  Alphonso Davies
  Edgar Yoel Bárcenas
  Nelson Bonilla
  Alexander Larín

1 gol

Gole samobójcze
  A. J. Paterson (dla Salwadoru)
  Karl Vitulin (dla Panamy)
  Amal Knight (dla Surinamu)

Dywizja B 
4 gole
  Joel Sarrucco
  Carnejy Antoine
  Arichel Hernández

3 gole
  Omari Glasgow
  Thierry Ambrose
  Mondy Prunier
  Lyle Taylor
  Jaime Moreno

2 gole

1 gol

Gole samobójcze
  Deshawon Nemhard (dla Gwatemali)
  Christian Reyes (dla Trynidadu i Tobago)

Dywizja C 
5 goli
  Ayrton Cicilia

4 gole
  Ricardo Rivera
  Gerwin Lake

3 gole
  Junior Paul

2 gole

1 gol

Gole samobójcze
  Quincy Hoeve (dla Sint Maarten)
  Quinn Farrell (dla Turks i Caicos)

Uwagi

Przypisy 

2022 w Ameryce Północnej
2022 w piłce nożnej
2023 w Ameryce Północnej
2023 w piłce nożnej